Simolestes es un género extinto de pliosauroides romaleosáuridos que vivieron en el Jurásico medio y el Jurásico superior, en lo que hoy es Inglaterra y la India. Se han descrito tres especies:
 
 

Simolestes keileni del Bajociano de Francia.
Simolestes vorax del Calloviense, hallado en la Formación Oxford Clay de Inglaterra.
Simolestes indicus del Titoniense de la India.

Simolestes podía sobrepasar los 10 metros de longitud.

Clasificación
El cladograma mostrado a continuación se basa en un análisis publicado en 2011 por los paleontólogos Hilary F. Ketchum y Roger B. J. Benson, reducido solo a los géneros.

Referencias

Enlaces externos
Simolestes
Simolestes Vorax Tooth 

Pliosauroidea
Plesiosaurios del Jurásico Superior
Plesiosaurios del Jurásico Medio
Plesiosaurios de Europa
Plesiosaurios de Asia